República Socialista de Romania, estat socialista antecessor de l'actual estat de Romania
 Radio Suisse Romande, empresa pública històrica de ràdio de la Romandia, a Suïssa
 Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, empresa pública de ràdio i televisió en romanx de Suïssa
 Tsybin RSR (de l'acrònim en rus Реактивный Стратегический Разведчик transliterat Reactivnii Strategitxeskii Razvedtxik), projecte d'avió de reconeixement de la Unió Soviètica
 R-S-Revolution, manga creat per Kei Enue
 Porsche Carrera RSR (de l'acrònim en alemany RennSport Rennwagen), model d'automòbil de la firma Porsche